Het NXT UK Heritage Cup is een professioneel worstelkampioenschap van de Amerikaanse worstelorganisatie WWE voor hun NXT UK brand, een dochteronderneming van NXT. Het kampioenschap werd onthuld op 10 september 2020 en wordt gewoon normaal verdedigd net als andere kampioenschappen, maar de wedstrijden hebben een speciale toevoeging erbij, waarbij alle wedstrijden worden betwist in British Round Rules.

Geschiedenis 
Op 10 september 2020, kondigde WWE de herstart van NXT UK aan, na een productieonderbreking sinds maart  2020 als gevolg van het COVID-19-pandemie. Daarnaast werd een 8-man toernooi onthuld voor de gloednieuwe NXT UK Heritage Cup kampioenschap om de inaugurele kampioen te bekronen.

"Flash" Morgan Webster, Noam Dar, Alexander Wolfe, A-Kid, Dave Mastiff, Trent Seven en Joseph Conners waren onthuld voor het toernooi. De achtste persoon werd bepaald in een aflevering van NXT UK op 1 oktober 2020, waarbij Kenny Williams won van Ashton Smith en Amir Jordan. Het toernooi vond plaats op verschillende afleveringen van NXT UK. De finale werd uitgezonden op 26 november 2020, waarbij A-Kid won van Seven en bekwam inaugurele kampioen.

British Round Rules 

 Wedstrijden bestaan uit zes rondes van drie minuten met pauzes van 20 seconden tussen elke ronde.
 Wedstrijden zijn 2-out-of-3 Falls
 Falls verkrijg je door pinfall, submission of count-out.
 Zodra er een Fall plaatsvindt, eindigt de ronde
 De wedstrijd eindigt zodra een worstelaar twee keer een Fall heeft gewonnen.
 In het geval van diskwalificatie of knock-out, eindigt de wedstrijd onmiddellijk zonder dat er twee Falls nodig zijn.
 Als alle zes ronden zijn voltooid, wint degene die voorloopt op de wedstrijd.

Toernooi 

Bron:

Lijst van NXT UK Heritage Champions

Externe links 

 Officiële titel geschiedenis
 Overzicht van titels op WWE.com

Referenties 

NXT UK
WWE-kampioenschap
Professioneel worstelkampioenschap